Доминго — фамилия. Известные представители:
 Доминго, Колман (род. 1969) — американский актёр, писатель и режиссёр.
 Доминго, Марсель (1924—2010) — французский футболист и тренер.
 Доминго, Николас (род. 1985) — аргентинский футболист.
 Доминго, Пласидо (род. 1941) — испанский оперный певец и дирижёр.